Азе́-ле-Ридо́, Азе-ле-Рідо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 130 км на південний захід від Орлеана, 23 км на південний захід від Тура. У містечку є замок.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 1478 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3515,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Азе-ле-Ридо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара